SSSS kan avse:

 SSSS – en hudsjukdom, se Staphylococcal scalded skin syndrome
 SSSS – en TV-serie, se Superhuman Samurai Syber-Squad
 Ssss (musikalbum av VCMG) – ett musikalbum av VCMG från 2012